Manises peut faire référence : 
 à Manises, une municipalité espagnole, 
 au maquis des Manises, un groupe de résistants français à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, installé sur les hauteurs de Revin, dans le département des Ardennes.